Hersham and Walton Motors, s kratico HWM, je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in .

Prvenstvo Formule 1

|-
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| HWM 51
|rowspan="3"| Alta 2.0 L4
|rowspan="3"| 
|
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ŠPA
|
|rowspan="3"|-
|rowspan="3"|-
|-
|align="left"|  George Abecassis
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#cfcfff"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="11"| 
|rowspan="11"| HWM 51HWM 52
|rowspan="11"| Alta 2.0 L4
|rowspan="11"| 
|
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| NIZ
| ITA
|
|rowspan="11"|-
|rowspan="11"|-
|-
|align="left"|  George Abecassis
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Collins
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="white"| DNS
|
|bgcolor="#ffcfcf"| DNQ
|
|-
|align="left"|  Lance Macklin
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|
|bgcolor="#cfcfff"| 8
|bgcolor="#ffcfcf"| DNQ
|
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Paul Frère
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Roger Laurent
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Yves Giraud-Cabantous
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Duncan Hamilton
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#cfcfff"| 7
|
|
|-
|align="left"|  Johnny Claes
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 10
|
|
|
|-
|align="left"|  Dries van der Lof
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|-
|rowspan="9"| 
|rowspan="9"| HWM 53
|rowspan="9"| Alta L-4
|rowspan="9"| 
|
| ARG
| 500
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
|rowspan="9"|-
|rowspan="9"|-
|-
|align="left"|  Peter Collins
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Lance Macklin
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|align="left"|  Paul Frère
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|-
|align="left"|  Yves Giraud-Cabantous
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|-
|align="left"|  Duncan Hamilton
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Jack Fairman
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Albert Scherrer
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|
|-
|align="left"|  John Fitch
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|rowspan="2"| 
|rowspan="2"| HWM 53
|rowspan="2"| Alta L-4
|rowspan="2"| 
|
| ARG
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|rowspan="2"|-
|rowspan="2"|-
|-
|align="left"|  Lance Macklin
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|}

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1951
Športna moštva, razpuščena leta 1954